Демократична левица може да се отнася за:
 Демократична левица, парламентарна група в България;
 Демократична левица, политическа партия в Гърция, съществуваща от 2010 година;
 Единна демократическа левица, политическа партия в Гърция, съществувала от 1951 до 1989 година;
 Демократична левица, политическа партия в Еквадор.